Ла-Шапель-сюр-Эрдр () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Находится на территории двух округов: одна коммуна входит в состав округа Нант, пять — в состав округа Шатобриан-Ансени.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Граншам-де-Фонтен, Ла-Шапель-сюр-Эрдр, Сюсе-сюр-Эрдр и Трейер.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменён: в него были включены ещё две коммуны.

До 31 декабря 2016 года пять коммун кантона входили в округ Нант, одна — в состав округа Шатобриан. После создания с 1 января 2017 года нового округа Шатобриан-Ансени в него перешли четыре коммуны кантона.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Виньё-де-Бретань (6 175 чел.)
 Граншам-де-Фонтен (6 439 чел.)
 Ла-Шапель-сюр-Эрдр (19 551 чел.)
 Сюсе-сюр-Эрдр (7 221 чел.)
 Трейер (9 617 чел.)
 Фе-де-Бретань (3 676 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 35,9 % голосов против 20,7 % у Жана-Люка Меланшона и 14,1 % у Марин Ле Пен; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 74,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 33,0 %, Жан-Люк Меланшон – 20,5 %, Франсуа Фийон – 19,3 %, Марин Ле Пен – 11,0 %; 2 тур: Макрон – 81,8 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 31,2 %, Николя Саркози — 26,4 %,  Франсуа Байру — 13,8 %; 2 тур: Олланд — 55,1 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют член совета коммуны Ла-Шапель-сюр-Эрдр Эрван Буве (Erwan Bouvais) и член совета коммуны Трейер Элиза Дрион (Elisa Drion) (оба — Разные правые).

Ссылки